Gerums landskommun kan syfta på:

 Gerums landskommun, tidigare kommun i Gotlands län
 Västra Gerums landskommun, tidigare kommun i Skaraborgs län
 Östra Gerums landskommun, tidigare kommun i Skaraborgs län